Шубков () — село в Ровненском районе Ровненской области Украины. Административный центр Шубковского сельского совета.

Население по переписи 2001 года составляло 1765 человек. Почтовый индекс — 35325. Телефонный код — 362. Код КОАТУУ — 5624689801.

История

Местный совет 
35325, Ровненская обл., Ровненский р-н, с. Шубков, ул. Независимости, 1а.

Ссылки 
 Шубков на сайте Верховной рады Украины
 1916 год - лагерь 15 запасного пехотного батальона 8-й армии

Населённые пункты Ровненского района